Mit Rückert-Preis werden bezeichnet:

 Coburger Rückert-Preis, Literaturpreis der Stadt Coburg, verliehen seit 2008
 Friedrich-Rückert-Preis, Literaturpreis der Stadt Schweinfurt, verliehen seit 1965